L'edizione 1997-1998 della Primera División argentina fu l'ottava ad essere disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura. L'Apertura 1997 fu vinto dal River Plate, mentre nel Clausura 1998 prevalse il Vélez Sársfield.

Torneo di Apertura

Marcatori

Torneo di Clausura

Marcatori

Retrocessioni 
Il Gimnasia y Tiro e il Deportivo Español furono retrocessi in Primera B Nacional.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato argentino di calcio